Massimo Luigi Salvadori, comunemente indicato come Massimo (o Massimo L.) Salvadori, (Ivrea, 1936), storico, docente all'Università di Torino  e politico italiano;
 Massimo Salvadori Paleotti più spesso indicato come Massimo (o Max) Salvadori, (Londra, 1908 – Northampton, 1992), storico, docente e antifascista italiano, fratello della scrittrice Joyce Lussu.